Бока де Леон има више значења:

 Бока де Леон (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бока де Леон (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бока де Леон (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бока де Леон (Сан Франсиско Телистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику